51 кіломе́тр — залізничний колійний пост Криворізької дирекції Придніпровської залізниці.

Розташований за кількасот метрів від села Запорізьке Апостолівського району Дніпропетровської області на лінії Апостолове — Запоріжжя II між станціями Апостолове (11 км) та Тік (7 км).

Станом на лютий 2020 року щодня п'ять пар електропотягів прямують за напрямком Нікополь/Запоріжжя-2 — Кривий-Ріг-Головний/Тимкове, проте не зупиняються.

Джерела 
 
 

Транспорт Апостолівського району
Зупинні пункти Придніпровської залізниці
Зупинні пункти Дніпропетровської області